Georges Aeschlimann – ciclista su strada svizzero
 Jean-Jacques Aeschlimann – dirigente sportivo, ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svizzero
 Karl Eduard Aeschlimann – architetto di corte della famiglia reale zarista